Курбський — прізвище. Жіноча форма Курбська.

Відомі носії:
 Курбський Андрій Михайлович (*1528—†1583) — московський полководець, воєвода, боярин, політик; шляхтич і письменник Великого князівства Литовського.
  (*1582—†1649) — державний діяч Великого князівства Литовського, підкоморій упітський.
 Курбський Ян-Борис Дмитрович (†1672 р.) — державний діяч Великого князівства Литовського, підстолій, підкоморій та писар упітський.
  (†1668) — державний діяч Великого князівства Литовського, підчаший вількомирський, маршалок упітський.

Див. також 
 Курбські